Даменцкий, Добеслав (1899—1951) — польский театральный и киноактер, театральный режиссер.
 Даменцкий, Матеуш (род. 1981) — польский актёр театра и кино, внук Добеслава Даменцкого.